Brunna kan syfta på:
 Brunna, Upplands-Bro kommun – en tätort i Upplands-Bro kommun
 Brunna, Uppsala kommun – tidigare namn på orten Vänge och dess järnvägsstation
 Brunna herrgård – en herrgård i Vänge socken i Uppsala kommun

 Brunna, Hedemora – ett bostadsområde i södra Hedemora
 Brunna reningsverk – ett reningsverk i Brunna
 Brunnaön – ö i Hovran vid Brunna